Ра́кин — коми и русская фамилия. Происходит от слова из языка коми «рака» (ворона) и русской системы имяобразования при помощи суффикса -ин (-а).

Известные носители 
 Ракин, Анатолий Николаевич (род. 1949) — доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института языка, литературы и истории Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук.

Топонимы 
 Ракин (ручей) — ручей в Псковской области, приток реки Плюсса